TVET steht für:

 Technical Vocational Education and Training, Programm der UNESCO
 Televisão Educação Timor, staatlicher Fernsehsender in Osttimor

Abkürzung